Plusieurs membres de la maison de Habsbourg-Toscane ont porté le prénom de Marie-Thérèse :

 Marie-Thérèse de Habsbourg-Toscane (1801-1855), reine consort de Sardaigne, fille de Ferdinand III de Toscane et de Louise de Bourbon-Siciles, épouse de Charles-Albert de Sardaigne ;
 Marie-Thérèse de Habsbourg-Toscane (1862-1933), archiduchesse d'Autriche, fille de Charles Salvator de Habsbourg-Toscane et de Marie-Immaculée de Bourbon-Siciles, épouse de Charles-Étienne de Teschen.

Homonymie dynastique